Michael Wright peut désigner :
 Michael Wright (né en 1941), un cycliste britannique ;
 Michael Wright (né en 1956), un acteur américain ;
 Michael Wright (né en 1966), un président de la Fondation Rêves d'enfants et homme d'affaires canadien ;
 Michael Wright (1980-2015), un joueur de basket-ball américain.